Владимир Якобсон:
 Якобсон, Владимир Аронович (1930—2015) — советский и российский историк, филолог, поэт и переводчик, специалист по клинописному праву, сотрудник Института восточных рукописей РАН.
 Якобсон, Владимир Максимилианович (1914—1986) — советский художник-игрушечник, двоюродный брат Е. В. Якобсон.